AGW steht als Abkürzung für:

 Access Gateway, eine Komponente in der Informatik, die einen Netzwerkzugang kontrolliert, siehe Gateway (Informatik)
 Agnew Airport, Flughafen in Agnew, Queensland, Australien nach dem IATA-Code
 Aktionsgemeinschaft Westend, eine der ersten, 1969 von rund 700 Bürgern gegründete, Bürgerinitiativen im Frankfurter Häuserkampf
 Annener Gussstahlwerk, Unternehmen der Montanindustrie
 Anthropogenic Global Warming, englisch für anthropogene globale Erwärmung 
 Arbeitsgemeinschaft Großer Wohnungsunternehmen
 Arbeitsgemeinschaft Wohnberatung, Bundesverband der Bau- und Wohnberatungen.
 Arbeitsplatzgrenzwert, Grenzwert für eine Stoffkonzentration am Arbeitsplatz
 Atemgrenzwert, maximal erreichbares Atemminutenvolumen
 Augustinus-Gymnasium Weiden, Gymnasium der Stadt Weiden in der Oberpfalz
 Arbeitsgemeinschaft der Wasserwirtschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen (AGW-NRW)

AGW